А-3:
 А-3 — советский катер-аэросани (амфибия).
 А-3 — советская складная надувная лодка из комплектов мостовых парков.
 А-3 — советский планёр.
 АГ-25 (А-3) — советская подводная лодка типа АГ.